

Geografia 
 Lundby – piccola città ferroviaria nel comune di Vordingborg, Danimarca

Persone 
 Anders Andersen-Lundby – pittore danese
 Maren Lundby – saltatrice con gli sci norvegese
 Martin Lundby – arbitro di calcio norvegese
 Wanja Lundby-Wedin – sindacalista svedese